Ижевский сельский округ

Россия

Кировская область 

 Ижевский сельский округ Пижанского района (до 2021 года)

Рязанская область 

 Ижевский сельский округ Спасского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Ижевский сельский округ Аршалынского района